Algirdas Sabaliauskas (1929–2016) – litewski językoznawca
 Algirdas Sabaliauskas (1949–2018) – litewski fotograf